Intolerance — сьомий студійний альбом американської групи Throwdown, який був випущений 21 січня 2014 року.

Композиції 
 Fight Or Die - 2:22
 Borrowed Time - 3:05	
 Avow - 2:09
 Hardened By Consequence - 2:52
 Defend with Violence - 2:24
 Suffer, Conquer - 3:07
 Cut Away - 2:42
 Intolerance - 2:11
 Without Weakness - 2:10
 Born and Buried Alone - 3:06
 Condemned to Live - 2:54

Джерела 
 Intolerance allmusic
 Intolerance  last.fm

Альбоми Throwdown
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми